Albertine Zullo (1967-), illustratrice suisse ;
 , écrivain de non-fiction ;
  (1932-), avocat et personnalité politique américain ;
 Germano Zullo (1968-), auteur de littérature pour la jeunesse ;
  (1920-2005), acteur et chanteur italien ;
 Jurandir Zullo, scientifique brésilien ;
 Marco Zullo (1978-), personnalité politique italienne, député européen  ;
 Michael Zullo (1988-), joueur de football australien ;
  (1952-).